OLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Colonia Sarmiento (Argentina)